Tsutomu Seki , född 3 november 1930 i Kochi , Japan, är en japansk astronom.

Han var verksam vid Geisei-observatoriet. 

Minor Planet Center listar honom som T. Seki och som upptäckare av 225 asteroider.

Han upptäckte även sex kometer.

Asteroiden 3426 Seki är uppkallad efter honom.

Kometer upptäckta av Tsutomu Seki

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av T Seki

Referenser 

Japanska astronomer under 1900-talet
Män
Födda 1930
WP:Projekt Japan
Personer från Kochi